Хэ́ддок () — английская фамилия. Известные носители:

 Хэддок, Гарри (1925—1998) — шотландский футболист.
  (1861—1946) — капитан «Олимпика».
 Хэддок, Дорис (1910—2010) — американская политическая активистка.
 Хэддок, Лора (род. 1985) — английская актриса.
 Хэддок, Марк (род. 1968) — ольстерский лоялист, боевик Ольстерских добровольческих сил и информатор Королевской полиции Ольстера.
  (1686—1746) — британский адмирал и политик.
  (ок. 1629—1715) — британский адмирал.
 Хэддок, Уильям (1877—1969) — американский кинорежиссёр.

Вымышленные
 Капитан Хэддок — персонаж комиксов «Приключения Тинтина».